Ахме́тов () — фамилия. Самая распространённая фамилия в Казахстане.

Известные носители 
 Ахметов, Абдрашит Рахимович (1924—2000) — советский и казахстанский историк, педагог.
 
 Ахметов, Абуталип Ибижанович — посол Казахстана в Таджикистане (2008-10+)
 Ахметов, Айдар Рифович (род. 1973) — спортсмен (пулевая стрельба).
 Ахметов, Амангельды (род. 1942) — звеньевой Кзыл-Ординской государственной зональной машиноиспытательной станции Сырдарьинского района Кзыл-Ординской области, Герой Социалистического Труда.
 Ахметов, Арслан Фаритович (род. 1948) — советский инженер-технолог и педагог, член-корреспондент АН Башкирии, академик-секретарь отделения нефти и газа АН Башкирии.
 Ахметов, Аскар Кахраманович (род. 1981) — киргизский футболист и тренер.
 Ахметов, Асян Файзулович (1892—1942) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Ахметов, Ашимжан Сулейменович (1950—2012) — казахстанский государственный и общественный деятель.
 Ахметов, Бахыт Бешимбекович (род. 1979) — казахстанский тяжелоатлет.
 Ахметов, Бейсен Ахметович (1913—1984) — советский педагог, почётный гражданин Павлодара.
 Ахметов, Дамир Рахмиевич (род. 1936) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ахметов, Даниал Кенжетаевич (род. 1954) — государственный деятель Республики Казахстан, доктор экономических наук.
 Ахметов, Елдос Куанышевич (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Ахметов, Елеусин — заведующий коневодством колхоза имени Красина Испульского района Гурьевской области, Герой Социалистического Труда.
 Ахметов, Жумабек Хатиоллаевич (род. 1959) — начальник Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан (с 2006).
 Ахметов, Заки Ахметович (1928—2002) — казахский литературовед, профессор.
 Ахметов, Ильзат Тоглокович (род. 1997) — российский футболист.
  (род. 1997) — российский фехтовальщик, чемпион России по фехтованию на рапирах в составе сборной Башкортостана (2021).
 Ахметов, Кабдыгали Николаевич (род. 1946) — казахстанский государственный деятель.
 Ахметов, Кайрат Жумашович (род. 1965) — казахстанский государственный деятель.
 Ахметов, Канат Мугинович (род. 1957) — казахский тромбонист, дирижёр, композитор и педагог.
 Ахметов, Касымхан Каскенович — (род. 1951) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, зам. главы Жезказганской обладминистрации.
 Ахметов, Кырым Камигалиевич (род. 1947) — советский и казахстанский хирург.
 Ахметов, Куандык Акимбекович (род. 1971) — советский и казахстанский футболист.
 Ахметов, Курбан-Али (род. 1963) — суфийский шейх, видный деятель Накшбандийского тариката в Средней Азии, «халиф» Южно-Казахстанской и Жамбылской областей Казахстана.
 Ахметов, Мади Абылаевич (род. 1995) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Ахметов, Мурад Хусаинович (1948—2006) — башкирский советский и российский композитор.
 Ахметов, Муссаби Хапитович (1922—1983) — первый секретарь Урванского райкома КПСС, Кабардино-Балкарская АССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахметов, Мухадин Худович (род. 1917) — черкесский писатель и поэт.
 Ахметов, Низаметдин Шамсутдинович (род. 1949) — советский поэт и диссидент.
 Ахметов, Октай Ахметович (1938—2020) — казахстанский поэт, публицист, краевед.
 Ахметов, Равиль Нургалиевич (род. 1948) — первый заместитель Генерального директора ФГУП «ГНПРКЦ „ЦСКБ-Прогресс“», Генеральный, начальник ЦСКБ.
 Ахметов, Рафаэль Мидхатович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Ахметов, Рашит Сайранович (род. 1959) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Ахметов, Ринат Леонидович (род. 1966) — украинский бизнесмен и политик, экономист, банкир, промышленник, миллиардер.
 Ахметов, Руслан Юсупджанович (1940—2005) — советский и российский актёр.
 Ахметов, Рустам Фагимович (род. 1950) — советский легкоатлет.
 Ахметов, Сапар Кайратович (род. 1965) — казахстанский государственный деятель.
 Ахметов, Серик Ныгметович (род.1958) — казахстанский государственный деятель.
 
 Ахметов, Токберген — старший чабан колхоза имени Сталина Улутауского района Карагандинской области, Герой Социалистического Труда.
 Ахметов, Тулебай Нургалиевич — председатель Кустанайского облисполкома (1990—1992)
 Ахметов, Туруспек (1914—1991) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Ахметов, Фасиль Ахметгалиевич (1935—1998) — татарский, советский, российский композитор.
 Ахметов, Фриль Мирзанурович (род. 1952) — российский тренер и спортсмен.
 Ахметов, Хайрулла Нургалиевич (1904—1986) — советский военный, партийный, хозяйственный и общественный деятель.
 Ахметов, Хамза Раисович (род. 1958) — российский государственный и политический деятель.
 Ахметов, Хуат Дюсенович (род. 1956) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Ахметов, Хусаин Файзуллович (1914—1993) — башкирский советский композитор.



Двойные фамилии 
 Иванов-Ахметов, Владимир Михайлович (род. 1953) — российский и украинский советский художник и график.

См. также 
 Ахметово
 Ахматов
 Рахметов
 Ахмадов
 Ахмедов

Примечания